Buchklub steht für:
 allgemein eine andere Bezeichnung für eine Buchgemeinschaft
 in Österreich die Kurzform für den Österreichischen Buchklub der Jugend

Siehe auch:
 Buchclub